Sangenesini – abitanti di San Genesio Atesino
Sangenesini – abitanti di San Genesio ed Uniti